Bagration puede referirse a:

 Dinastía Bagrationi fue una dinastía real de Georgia, que gobernó la región entre principios del siglo X y principios del siglo XIX.
 Operación Bagratión (22 de junio-31 de agosto de 1944), fue una ofensiva general del Ejército Rojo para destruir al Grupo de Ejércitos Centro alemán durante la Segunda Guerra Mundial. 
 Puente Bagratión, Puente peatonal en Moscú que lleva el nombre de Pyotr Bagration.